Григоришин — фамилия; имеет женскую форму Григоришина.
 Григоришин, Константин Иванович (род. 1965) — российско-украинский бизнесмен, миллиардер.
 Григоришин, Николай Николаевич (род. 1971) — молдавский политический деятель, и. о. примара муниципия Бельцы с 15 февраля 2018 года.